Jello steht für:
Jello (Unternehmen)
 Jell-O, Lebensmittelmarke
Siehe auch:
 Yello